Savoy har flera betydelser:

Geografi
 Savojen (även Savoyen) – en historisk region mellan västra Alperna och Genèvesjön
 Savoy, Massachusetts – en ort i Massachusetts

Näringsliv
 Hotell Savoy – ett  hotell i Malmö
 Hotell Savoy (Luleå) – ett  hotell i Luleå
 Savoy Hotel – ett  hotell i London
 Savoy (restaurang) – en restaurang i Helsingfors
 Café Savoy (café) – ett café i Prag

Kultur
 Savoy (popgrupp) – en norsk-amerikansk popgrupp 
 Savoy (skivbolag) – ett skivbolag
 Savoyvas –  en vas formgiven av Alvar Aalto och Aino Marsio-Aalto